Гераклий — многозначный термин:
 Имя
 вариант имени 
 Гераклий — римский префект Египта (299—300).
 Гераклий — римский политический деятель второй половины IV века.
 Топоним
 Гераклий — античный город в Боспорском царстве.
  — античный город в Македонии.